Горковенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Горковенко, Алексей Степанович (1821—1876) — вице-адмирал Российского Императорского флота.
 Горковенко, Арсений Николаевич (21 октября 1891 — 26 сентября (13 сентября) 1916) — лётчик морской авиации российской армии, старший лейтенант, Георгиевский кавалер.
 Горковенко, Марк Филиппович (1779—1856) — российский вице-адмирал, военный педагог, инспектор классов Морского кадетского корпуса в 1811—1851 годах, член Морского генерал-аудиториата.
 
 Горковенко, Станислав Константинович (1938—2018) — советский и российский дирижёр; Народный артист России.
 Горковенко, Юрий Иванович (род. 1941) — российский режиссёр, сценарист; заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР.

Примечания